Виана-ду-Алентежу:
 Виана-ду-Алентежу — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Эвора.
 Виана-ду-Алентежу — фрегезия (район) в муниципалитете Виана-ду-Алентежу округа Эвора в Португалии.